West Union Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 West Union Township (Minnesota)
 West Union Township (Nebraska)